Architectonica — род морских брюхоногих моллюсков из семейства Architectonicidae подкласса Heterobranchia. Обитают в тропических морях. Ископаемые раковины моллюсков этого рода известны начиная с середины юрского периода мезозойской эры и обнаружены по всему миру.

Виды 
Род Architectonica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ископаемые виды:
 Architectonica acuta 
 Architectonica affinis 
 Architectonica alabamensis 
 Architectonica amoena 
 Architectonica bellistriata 
 Architectonica blanda 
 Architectonica carocollata 
 Architectonica chiraensis 
 Architectonica dehmi 
 Architectonica fungina 
 Architectonica higazii 
 Architectonica jabonillensis 
 Architectonica mainwaringi 
 Architectonica meekana 
 Architectonica narica 
 Architectonica nitens 
 Architectonica saghaensis 
 Architectonica sullana 

Подрод Architectonica
 Architectonica ariei 
 Architectonica rhicna 

Подрод Stellaxis 
 Architectonica alveata 
 Architectonica gabrielensis 
 Architectonica bicingulata 
 Architectonica dunkeri 
 Architectonica oligostriatum 
 Architectonica ornatoparva 

Подрод Solariaxis 
 Architectonica canaliculata 
 Architectonica dilecta 
 Architectonica spectabilis

Примечания 

Heterobranchia